XXXIX чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (высшая лига) проходил с января по май 1977 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Мос. область, СКА Ростов-на-Дону, «Спартак» Петропавловск-Камчатский); УССР (ЧГС Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Дорожник» Алма-Ата), БССР («Мотор» Минск).

Турниры I и II группы переименованы в высшую и первую лиги соответственно.

В число участников турнира высшей лиги включён победитель розыгрыша Кубка СССР для команд Сибири и Дальнего Востока «Спартак» (Петропавловск-Камчатский).
 
Соревнования проводились в два этапа: на предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе, в финальном восьмёрка сильнейших в 1 круг разыграла медали, а остальные клубы боролись за сохранение места в дивизионе сильнейших с учётом результатов предварительного этапа.

Восьмого успеха подряд добились волейболисты ЦСКА, опередившие ближайшего преследователя на семь побед.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный турнир

Утешительный турнир

Первая лига 
1. «Калев» Таллин
2. «Автомобилист» Грозный
3. «Динамо» Ленинград
4. «Автомобилист» Днепропетровск
5. «Динамо» Ташкент
6. «Труд» Шевченко
7. «Куроапаратура» Вильнюс
8. Команда Баку
9. «Спартак» Тбилиси
10. СКИФ Ереван
11. ДСК Фрунзе
12. «Гидротехник» Кишинёв.

СКА (Ростов-на-Дону) и «Дорожник» (Алма-Ата) покидают высшую лигу, сокращающуюся со следующего сезона до 12 команд. Их место займёт «Калев» (Таллин). Решением Федерации волейбола СССР «Спартак» (Петропавловск-Камчатский) как победитель розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока сохраняет место в высшей лиге.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Виктор Борщ, Валерий Волошко, Юрий Девейкус, Владимир Кондра, Александр Максименко, Олег Молибога, Анатолий Полищук, Владимир Путятов, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Старунский, Ефим Чулак. Тренер — Валерий Клигер.

 «Автомобилист» (Ленинград): А.Балашов, Фёдор Барчуков, Александр Визжачёв, В.Воронов, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, В.Ребров, Александр Сапрыкин, Сергей Хлобыстов, А.Хохлов. Тренер — Анатолий Федотов.

 МВТУ (Москва): Михаил Белов, Александр Бурилин, С.Ващенко, В.Власов, Е.Григорьев, А.Дёмин, Юрий Мазур, И.Макаров, Юрий Нечушкин, Владимир Уланов, Владимир Чернышёв, П.Якушев. Тренер — Важа Качарава.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Сергей Антипин («Радиотехник» Рига); 
Фёдор Барчуков («Автомобилист» Ленинград);
Павел Воронков («Локомотив» Киев);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Александр Дьяченко («Локомотив» Харьков); 
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград); 
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор («Калев» Таллин);
Николай Лопин («Локомотив» Харьков); 
Олег Молибога (ЦСКА Москва); 
Юрий Нечушкин (МВТУ Москва);
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
Михаил Россов («Радиотехник» Рига);
Александр Савин (ЦСКА Москва); 
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Владимир Уланов (МВТУ Москва);
Николай Хорунжий («Звезда» Ворошиловград); 
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1977 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1977 году